El Palacio de los Vargas puede hacer referencia a diversos edificios:
 Al Palacio de los Vargas ubicado en la Plaza de la Paja del Barrio de La Latina (Madrid, España).
 Al Palacio de los Vargas ubicado en la Casa de Campo cerca de Madrid Río (Madrid, España).
 Al Palacio de los Vargas ubicado en Granada (España).